Žebříček IIHF 2014 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2014.

Žebříček

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2014
 Žebříček IIHF 2014

Lední hokej v roce 2014